Vernon, Ardèche
 Vernon, Eure
 Vernon, Vienne